Тимор — острів у південно-східній Азії.
 Португальський Тимор
 Східний Тимор — країна, розташована на східній частині острова Тимор
 Тиморське море — море Індійського океану